

Cinema
 Escape Room – film del 2017 diretto da Will Wernick
 Escape Room - The Game (Escape Room) – film del 2017 diretto da Peter Dukes
 Escape from Marwin, noto anche come Escape Room – film del 2018 diretto da Jordi Castejón
 Escape Room – film del 2019 diretto da Adam Robitel
 Escape Room 2 - Gioco mortale - film del 2021 diretto da Adam Robitel, sequel del precedente

Altro
 Escape room –  gioco di logica